Анатолий Васильевич Сидоровский (23 февраля 1927 года — 7 марта 1989 года) — бригадир котельщиков судоремонтного завода «Красная Кузница» Министерства морского флота СССР, Архангельск. Избирался депутатом областного и городского Совета депутатов трудящихся, член ЦК профсоюзов рабочих морского и речного флота, делегат съезда профсоюзов СССР и съезда профсоюзов рабочих морского и речного флота. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Анатолий Сидоровский родился 23 февраля 1927 года в Маймаксанском округе города Архангельск. Отец Анатолия Василий Васильевич работал старшим бухгалтером в гидрометеослужбе, а мать была домохозяйкой. В 1943 году окончил шесть классов школы № 46 и поступил во второе фабрично-заводское училище при судоремонтном заводе «Красная Кузница». В 1945 году окончил училище и был направлен на завод судосборщиком 3-го разряда. В 1952 году возглавил бригаду судосборщиков и руководил её на протяжении более тридцати лет. Его бригада участвовала в подготовке первой советской антарктической экспедиции, занимаясь переоборудование дизельных двигателей электроходов «Обь» и «Лена». В 1971—1974 годах его бригада принимала участие в строительстве плавучего дока подъёмной силой 5000 тонн, а затем в постройке судна «Вавчуга».

Анатолий Сидоровский сформировал сплочённую бригаду, которая показывала высокое качество и темпы работы. Бригада была трижды участником Выставки достижений народного хозяйства СССР. 29 июля 1966 года указом Президиума Верховного Совета СССР за досрочное выполнение заданий семилетнего плана по развитию морского транспорта и выдающиеся производственные успехи Анатолию Васильевичу Сидоровскому присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Анатолий Сидоровский принимал активное участие в общественной работе. Избирался депутатом областного Совета депутатов трудящихся 11-14 созывов, городского Совета депутатов трудящихся 15-18 созывов. В 1968 году был делегатом 14-го съезда профсоюзов СССР, а также член ЦК профсоюзов рабочих морского и речного флота. В 1982 году был делегатом 11-го съезда профсоюзов рабочих морского и речного флота.

21 февраля 1984 года, решением Архгорисполкома Анатолию Васильевичу Сидоровскому было присвоено звание «Почётный гражданин Архангельска» за особые заслуги в хозяйственном и социально-культурном строительстве в городе Архангельске. В последние годы жизни работал в профессионально-техническом училище № 9 имени Героя Советского Союза С. Н. Орешкова в городе Архангельск. Скончался 7 марта 1989 года и был похоронен на Жаровихинском кладбище.

Награды 
 Орден Ленина, 29 июля 1966 года
 Медаль «Серп и Молот», 29 июля 1966 года
 Орден Трудового Красного Знамени, 1960 год
 Медаль «Ветеран труда», 1982 год
 Знак «Почётный работник морского флота», 1956 год
 Почётный гражданин Архангельска, 21 февраля 1984 года

Примечания

Литература 
 Медаль за бой, медаль за труд / сост. В. Караваев; Предисл. И. Баграмяна. — М.: Молодая гвардия, 1975.

Похороненные на Жаровихинском кладбище